

Jour de la semaine 
Vendredi est un jour de la semaine.

 Le Vendredi saint est, pour les Chrétiens, le vendredi précédent Pâques.
Repos hebdomadaire le vendredi, temps de repos hebdomadaire imposé par une autorité et incluant le vendredi.
  est un nom donné à différents événements tragiques intervenus un vendredi.

Prénom 
 Le prénom de Vendredi est utilisé seul ou parfois adjoint à celui de Parascève pour faire référence au Vendredi saint dans les régions à tradition orthodoxe russe ou balkanique.

Littérature 

 Vendredi est un personnage du roman Robinson Crusoé de Daniel Defoe.
 Vendredi ou les Limbes du Pacifique est le titre d'un roman de Michel Tournier, inspiré du précédent. L'indigène Vendredi y occupe la place centrale en inspirant à son maître les « valeurs solaires » qui lui feront choisir de demeurer sur l'île.
 Vendredi ou la Vie sauvage est le titre d'un roman pour la jeunesse du même Michel Tournier, dérivé du précédent. 
 Vendredi est un roman de science-fiction de Robert A. Heinlein.
 Vendredi est un hebdomadaire français paru de 1935 à 1938.
 Vendredi est un hebdomadaire d'information français paru de 2008 à 2009.

Télévision 

 Vendredi est une émission d'information à la télévision française dont le générique eut son heure de gloire.
 Vendredi, c'est Julie était un talk-show québécois.
 Vendredi ou la Vie sauvage est un téléfilm français de 1981.

Musique 
 Vendredi, un EP du musicien français Oldelaf.
 Vendredi ou les Limbes du Pacifique, un album du musicien français Romain Humeau.
 Les Vendredis, album du compositeur-interprète québécois Stefie Shock.

Voir aussi

Références 

Homonymie de titre